Brajkovići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Kanfanar, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 84 stanovnika te 32 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji